Бори́сово — село в Дмитровском районе Московской области. Входит в состав городского поселения Дмитров. Население —  чел. ().

География 
Село расположено возле города Дмитрова, на западе располагается бывшая деревня Одинцово (сейчас улица Одинцово). На севере находится деревня Митькино, на востоке деревня Ближнево.

Возле села протекает речка Березовец, образуя Борисовские пруды.

История 
Первое упоминание о селе относится к 1563 г.: «… а писана та Чудова монастыря вотчина, село Борисовское — по царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, жалованной грамоте 63 году».

Село Борисово Повельского стана в первой половине XVII века принадлежало Чудову монастырю Москвы.

Во время польско-литовского нашествия село сильно пострадало: было разорено, церковь сгорела. На 1627—29 года в Борисово числится 3 крестьянский и 1 бобыльский двор. К селу приписаны пустыши: Грибасово, Трощейково и Яковлево.

На 1751 год в селе числилось: 1 духовный двор (8 человек), 21 крестьянских (216 человек) и 5 бобыльских (9 человек). Мужских душ — 111, всего 233 души. В церковный приход входило лишь село Борисово.

В 1764 году происходит секуляризационной реформе после екатерининского указа, принадлежащее монастырю земли переходят в управление Государственной коллегии экономии.

В начале XX века активно добывался камень в оврагах у  села Борисово, деревень Митькино, Матцево (Матусово) и в других местах. Камень использовался для мощения дорог в Дмитровском уезде. Также камень вывозился с ближайших железнодорожных станций в Москву.

После революции 1917 года село входило входило в созданный Митькинский сельсовет до 1954 года, затем во Внуковский сельсовет. 

Строительство возле села Борисово и деревни Митькино Дмитровского арболитового завода, производившего строительные конструкции из арболита. В 1990-е года он прекратил существование. В 2003 году на его территории разместился Дмитровский стекольный завод, выпускающий стеклянные бутылки, и другие организации.

Успенская церковь 
Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы была заложена в XVI веке. Во время польско-литовского нашествия церковь сгорела.

В 1721 году строительство заново церкви Успение Пресвятой Богородицы. На церковь была наложена дань: 32 алтын и 5 денег.

С 1883 по 1892 год строительство кирпичной церкви.

Церковь представляла собой одноглавый храм с одним приделом. Колокольня шатровая.

В советские годы в бывшем храме располагался сельский клуб. В 1980-х годах церковь была разрушена. В 2007 году на месте бывшей церкви был поставлен крест.

Население

Достопримечательности 
В селе установлен памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник имеет форму обелиска со звездой на вершине и прикрепленной памятной доской с именами погибших.

Примечания 

Населённые пункты Дмитровского городского округа